Triodia bezeichnet:

die Pflanzengattung Triodia, siehe Stachelkopfgräser
eine Schmetterlingsgattung, siehe Triodia (Wurzelbohrer)